Jerash kan avse:

Jerash, Armenien
Jerash, Jordanien